Des élections municipales en Espagne ont lieu le . Elles se tiennent en même temps que des élections dans treize parlements de communautés autonomes sur les dix-sept que compte le pays.

Contexte 

Dans les jours qui précédent les élections, des manifestations spontanées éclatent partout en Espagne, dans de nombreuses villes du pays et en particulier dans la capitale, Madrid. Les manifestants revendiquent un changement dans la politique espagnole.

Résultats

Nationaux

Principales mairies 
 Dans les capitales de communauté autonome (en gras) et les 10 plus grandes villes :

Résultats par ville

Andalousie

Malaga 
Francisco de la Torre Prados, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu, pour un quatrième mandat.

Séville 
Les socialistes sont largement défaits, tandis que le Parti populaire remporte la majorité au conseil municipal. Sa tête de liste, Juan Ignacio Zoido succède au maire socialiste sortant Alfredo Sánchez Monteseirín.

Aragon

Saragosse 
Malgré la chute d'appui du Parti socialiste, qui finit lointain deuxième derrière le Parti populaire, le maire socialiste sortant, Juan Alberto Belloch, réussit à se maintenir au pouvoir avec l'appui des partis de gauche, qui, ensemble, ont la majorité absolue d'un siège.

Asturies

Oviedo 
Le Parti populaire perd sa majorité au conseil municipal, mais le maire sortant, Gabino de Lorenzo, parvient rester en poste grâce à l'abstention des députés du Forum des Asturies.

Îles Baléares

Palma 
Le Parti socialiste est largement défait, tandis que le Parti populaire remporte la majorité absolue au conseil municipal. Mateu Isern, tête de liste du PP, succède à la maire sortante socialiste, Aina Calvo.

Canaries

Las Palmas de Grande Canarie 
Les socialistes sont largement défaits, tandis que le Parti populaire s'empare de la majorité absolue des sièges. Cela permet au candidat PP pour la mairie, Juan José Cardona, de succéder au maire sortant, Jerónimo Saavedra.

Santa Cruz de Tenerife 
Le maire sortant, Miguel Zerolo, de la Coalition canarienne, ne se représente pas. Même si le Parti populaire obtient le plus grand nombre de votes, le candidat CC, José Manuel Bermúdez Esparza parvient à être élu maire.

Cantabrie

Santander 
Le maire sortant, Íñigo de la Serna, du Parti populaire, est réélu pour un deuxième mandat.

Castille-et-León

Valladolid 
Le maire sortant, Francisco Javier León de la Riva, du Parti populaire, est réélu pour un cinquième mandat.

Castille-La Manche

Tolède 
Contrairement à la tendance à travers le pays, où les socialistes sont défaits, le parti de centre-gauche progresse légèrement à Tolède, ravissant même un siège au PP. Le maire sortant, Emiliano García-Page, conserve la mairie.

Catalogne

Barcelone

Estrémadure

Mérida 
Les socialistes sont défaits, tandis que le Parti populaire s'empare de la majorité absolue au conseil municipal. Pedro Acedo Penco succède au socialiste José Ángel Calle Gragera.

Galice

Saint-Jacques-de-Compostelle 
Le Parti populaire s'empare de la majorité absolue au conseil municipal, permettant à sa tête de liste, Gerardo Conde Roa, de succéder au maire socialiste sortant, Xosé Sánchez Bugallo.

Madrid

Madrid

Murcie

Murcie 
Le maire sortant, Miguel Ángel Cámara, du Parti populaire, est réélu pour un cinquième mandat.

Navarre

Pampelune 
Enrique Maya succède à Yolanda Barcina. L'UPN conserve la mairie de Pampelune.

Pays basque

Bilbao 
Le maire sortant, Iñaki Azkuna, du PNV, est réélu pour un quatrième mandat, sans parler du fait que son parti remporte la majorité absolue des sièges.

Vitoria-Gasteiz 
Les socialistes sont défaits, tandis que le Parti populaire arrive en tête. Cela permet à la tête de liste du PP, Javier Maroto, de succéder au maire sortant socialiste, Patxi Lazcoz.

La Rioja

Logroño 
Le Parti populaire remporte la majorité absolue au conseil municipal, permettant à la tête de liste PP, Cuca Gamarra, du succéder au socialiste Tomás Santos.

Valence

Valence

Villes autonomes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections régionales espagnoles de 2011
 Élections municipales espagnoles de 2015

Liens externes 
  Résultats des élections

2011
Politique en mai 2011
Municipales